Hadroneura är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Carl Erik Lundström 1906. Hadroneura ingår i familjen svampmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Svampmyggor